Arétos peut désigner :

Mythologie 
 Arétos, fils de Nestor, roi de Pylos
 Arétos, fils de Priam, roi de Troie